Pessard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Émile Pessard (1843-1917), compositeur français ;
 Gustave Pessard (1846-1932), historien de Paris et compositeur français ;
 Hector Pessard (1836-1895), journaliste, homme de lettres, critique musical et dramatique français.

Patronyme français